Bee Ridge puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Bee Ridge, lugar designado en el censo en el Estado de Florida;
Bee Ridge, área no incorporada en el Estado de Indiana;
Municipio de Bee Ridge, en el Estado de Misuri;